Martos Ferenc (1875–1938) író, költő, színpadi szerző
Martos Ferenc (1918–1989) bányamérnök, az MTA rendes tagja